Contea di Steuben o Steuben County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Steuben (Indiana)
 Contea di Steuben (New York)